Het ATP-toernooi van Astana 2022 (met de officiële naam Astana Open) werd van 3 tot en met 9 oktober gespeeld. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het National Tennis Centre in de Kazachse hoofdstad Astana heette.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Astana
2022